Палмарито де ла Сијера има више значења:

 Палмарито де ла Сијера (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмарито де ла Сијера, Касас де Абахо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику